Сжа́тие, компре́ссия (от ) имеет значения:

Физика 
 Сжатие  (Растяжение-сжатие) — вид продольной деформации стержня или бруса, возникающей при приложении к нему нагрузки по его продольной оси.
 Сжатие (Сжимаемость, Компрессия газов) — силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры. Компрессия осуществляется в компрессорах, а также при работе двигателя внутреннего сгорания и других устройств.

Космология 
Сжатие — уменьшение объёма звёзд под силой собственной гравитации, после окончания процесса расширения.

Кибернетика 
 Сжатие (), упаковка данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источника — алгоритмическое преобразование данных, уменьшающее их объём.
 Сжатие без потерь () — метод сжатия, при котором исходные данные можно полностью восстановить из упакованных данных.
 Сжатие данных с потерями () — метод сжатия, при котором распакованные данные отличаются от исходных, но отличия не являются существенными для их дальнейшего использования.

Иное 
 1К17 «Сжатие» — самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника.

См. также 

 давление/нагрузка
 Сжимающее отображение — отображение метрического пространства в себя, которое равномерно уменьшает все расстояния.
 Степень сжатия — техническая характеристика двигателя внутреннего сгорания.
 Компрессор аудиосигнала — электронное устройство или компьютерная программа, используемая для уменьшения динамического диапазона звукового сигнала.